«Модель для сборки» — название:
 «Модель для сборки» — литературно-музыкальная радиопередача формата аудиокниги.
 «Модель для сборки» — альбом Вячеслава Бутусова.
 «62. Модель для сборки» (1968) — роман аргентинского писателя Хулио Кортасара.